|-
| 112801 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112802 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112803 - || 2002 QG || 16 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112804 - || 2002 QR || 16 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112805 - || || 16 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112806 - || || 16 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112807 - || || 16 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112808 - || || 16 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112809 - || || 16 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112810 - || || 16 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112811 - || || 16 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112812 - || || 16 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112813 - || || 16 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112814 - || || 16 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112815 - || || 16 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112816 - || || 16 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112817 - || || 16 d'agost, 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 112818 - || || 16 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112819 - || || 16 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112820 - || || 16 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112821 - || || 19 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112822 - || || 19 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112823 - || || 19 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112824 - || || 19 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112825 - || || 19 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112826 - || || 20 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112827 - || || 20 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112828 - || || 24 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112829 - || || 26 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112830 - || || 26 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112831 - || || 26 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112832 - || || 26 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112833 - || || 26 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112834 - || || 26 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112835 - || || 28 d'agost, 2002 || Bagnall Beach || G. Crawford
|-
| 112836 - || || 27 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112837 - || || 27 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112838 - || || 28 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112839 - || || 28 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112840 - || || 26 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112841 - || || 27 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112842 - || || 28 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112843 - || || 28 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112844 - || || 28 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112845 - || || 28 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112846 - || || 28 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112847 - || || 28 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112848 - || || 28 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112849 - || || 28 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112850 - || || 27 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112851 - || || 27 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112852 - || || 27 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112853 - || || 29 d'agost, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112854 - || || 28 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112855 - || || 28 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112856 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112857 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112858 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112859 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112860 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112861 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112862 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112863 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112864 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112865 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112866 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112867 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112868 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112869 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112870 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112871 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112872 - || || 30 d'agost, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112873 - || || 30 d'agost, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112874 - || || 30 d'agost, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112875 - || || 30 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112876 - || || 30 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112877 - || || 28 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112878 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112879 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112880 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112881 - || || 30 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112882 - || || 30 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112883 - || || 30 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112884 - || || 30 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112885 - || || 30 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112886 - || || 30 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112887 - || || 30 d'agost, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112888 - || || 30 d'agost, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112889 - || || 31 d'agost, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112890 - || || 30 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112891 - || || 30 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112892 - || || 30 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112893 - || || 17 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112894 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112895 - || || 18 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112896 - || || 18 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112897 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 112898 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 112899 - || || 16 d'agost, 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 112900 Tonyhoffman || || 20 d'agost, 2002 || Palomar || R. Matson
|-
2